Бриджтон () — название нескольких населённых пунктов в США.

Населённые пункты США 
  — поселение в Индиане.
  — город в Миссури.
  — тауншип в Мичигане.
  — городок в Мэне.
  — статистически обособленная местность в составе одноимённого городка.
  — город в Нью-Джерси.
  — тауншип в Пенсильвании.
  — городок в Северной Каролине.

Прочее 
  — район Глазго (Шотландия).

См. также 
 Бридж
 Бриджтаун
 
 
 Бридж-Сити (Техас)